E-girls и e-boys, иногда вместе известные как e-kids, представляют собой молодёжную субкультуру, возникшую в конце 2010-х годов и практически исключительно наблюдаемую в социальных медиа, особенно популяризированную приложением для обмена видео TikTok. Это эволюция эмо, Scene kids и готической моды в сочетании с японской уличной модой (например, аниме, косплей, каваи и лолита) и модой K-pop.

Видео e-girls и e-boys, как правило, кокетливы и часто откровенно сексуальны. Распространены закатывание глаз и высовывание языков (выражение лица, известное как ахегао, имитирующее оргазм).

Согласно Business Insider, эти термины не зависят от пола, вместо этого они относятся к двум отдельным стилям моды, заявляя, что «в то время как e-boys является уязвимым „софтбоем“ и охватывает культуру скейтбординга, электронная девочка милая и, казалось бы, невинная».

Примечания 

Мода XXI века
Мода и субкультуры
Молодёжная культура
Интернет-культура
Интерактивные (сетевые) субкультуры
Сексуальные субкультуры
Неологизмы
TikTok